SSS hace referencia a varios artículos:

Script del lado del servidor, en inglés Server-side scripting, un método para crear webs dinámicas.
S.S.S., siglas de la Congregación del Santísimo Sacramento.
Small Scientific Satellite, un satélite artificial también conocido como Explorer 45.
Short sea shipping, expresión en inglés para designar las llamadas autopistas del mar.
Algoritmo SSS de búsqueda basada en grafos.
Islas SSS, parte neerlandesa de San Martín (o San Martín), Saba y San Eustaquio.
Servicio de Seguro Social (1952-1982) de Chile.
Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Partido Popular de España.
Super Sábado Sensacional, un programa sabatino que lleva más de 40 años en el aire en Venezuela.
Su Seguro Servidor, una despedida para cartas formales.
Selective Service System, un tipo de registro civil en EE. UU.